Интеллектуальная платформа Creatio (ранее - bpm'online) позволяет управлять бизнес-процессами и CRM. Платформа подходит как для малого и среднего бизнеса (работает «из коробки»), так и для бизнеса уровня Enterprise (проверенное быстродействие с тысячами активных пользователей, сотнями миллионов записей в базе данных).

Платформа работает как в облаке, так и on-site, на собственном оборудовании заказчика. Функциональность платформы можно расширить готовыми приложениями, отраслевыми решениями и шаблонами бизнес-процессов, доступными на маркетплейс. Встроенный, удобный редактор бизнес процессов Studio Free Creatio позволяет автоматизировать бизнес-процессы любой сложности.

Платформа включена в Магический Квадрант Gartner, а также входит в число лучших систем для управления лидами, продажами и клиентским сервисом, по версии рейтингового агентства Forrester Wave. Помимо компаний из стран СНГ, платформу используют компании Европы, Северной Америки, Азии и Австралии.

Структура компании, филиалы 
Группа компаний Terrasoft имеет представительства в Киеве (Украина), Алматы (Казахстан) и Лондоне (Великобритания). До 24.02.2022 функционировало представительство в Москве (Россия), которое по решению компании было закрыто.

История компании 
Первая версия системы Terrasoft CRM была разработана Александром Поповым в 2001—2002 годах.

В 2002 году Александр Попов вместе с Катериной Костеревой основали компанию Terrasoft. Начало деятельности компании совпало по времени с повышением интереса бизнеса к CRM: согласно данным Gartner в период с 2003 по 2008 год, мировой рынок систем управления взаимоотношениями с клиентами стабильно демонстрировал двузначный рост. В то же время в Восточной Европе продажи CRM росли ещё более стремительно, что связано с молодостью и слабой насыщенностью рынка.

Первые версии CRM-системы использовались молодой компанией в собственной работе, но достаточно быстро появились клиенты — российские, украинские и белорусские компании разного масштаба. Одними из первых пользователей Terrasoft CRM в 2002—2003 годах стали АСТ (Россия), «Диамантбанк»(Украина), «Радио Люкс» (Украина), «ЦЕБИТ» (Украина), «Муравей» (Украина), «Лайнсервис» (Россия), Baltic Training Group (Украина), Watson Telecom (Украина), D&Y (Украина).

Первоначально Terrasoft CRM была рассчитана на работу в средних и малых компаниях, однако постепенно решение обрело функциональные возможности, свойственные крупным корпоративным системам. Параллельно Terrasoft занялась разработкой CRM-систем для различных рыночных вертикалей. В 2003 году появилась первая реализация отраслевого решения Terrasoft CRM Bank для организации управления взаимоотношения с клиентами в банках, а на сегодняшний день на платформе Terrasoft создано более 25 отраслевых продуктов и решений.

В 2004—2005 году Terrasoft разрабатывает методологии ведения CRM-проектов и активно занимается проектной и консалтинговой деятельностью, открывает подразделение Terrasoft Consulting, которое вскоре перерастает в отдельную компанию, развивает партнёрскую сеть во главе с Андреем Шеховцовым. В то же время Terrasoft начинает продвижение на западные рынки. В числе первых зарубежных клиентов Terrasoft — дилер автомобилей Smart в Великобритании, компания SmartsRUs.

В 2007 году Terrasoft вместе с партнёрами выпускает ряд отраслевых решений, а также Terrasoft Sales, CRM-систему с базовыми возможностями для решения задач отдела продаж. В том же году появился первый программный продукт компании, не являющийся CRM-системой: им оказалось решение для организации сервисного обслуживания Terrasoft Service Desk.

Тогда же, согласно отчетам IDC, Terrasoft занимает крупнейшую долю CRM рынка в России среди систем отечественной разработки.

В 2009 году Terrasoft объявляет об обновлении линейки своих CRM-систем. Теперь семейство входят три конфигурации: система с расширенной функциональностью Terrasoft XRM, «классическая» система Terrasoft CRM и Terrasoft Sales.

В 2009 году Terrasoft начинает работать над новой платформой для управления бизнес-процессами (BPMonline). А в феврале 2011 года объявляет о релизе новой разработки. В основу платформы BPMonline заложена концепция BPM (Business Process Management) и популярный мировой стандарт описания бизнес-процессов — BPMN (Business Process Modeling Notation). Первым продуктом, созданным на новой платформе, стала система BPMonline CRM. Система представляет собой web-приложение, которое не требует установки клиентской части, так как работа с системой осуществляется с помощью браузера.

В сентябре 2010 года в результате технологического партнёрства с компанией «ИнтелТелеком», поставщиком решений для построения call-центров, выпущен интеграционный модуль для продуктов call-центр Infinity и Terrasoft CRM.

По состоянию на февраль 2011 года, программные продукты Terrasoft используют в работе более 3000 предприятий, а партнёрская сеть разработчика представлена более чем 200 компаниями.

В марте 2022 года Террасофт полностью прекратил свою деятельность на территории России и Белоруссии. Поддержка клиентов в этих странах прекращена.

17 марта 2022 года Ланит (группа российских ИТ-компаний) объявил о полном переходе сотрудников российского подразделения Terrasoft в состав ГК и о готовности поддержать клиентов сервиса, помочь в переходе на российские системы.

Продукты и решения 
BPMonline CRM — прикладное CRM-решение на базе платформы BPMonline, которое обладает возможностями системы управления бизнес-процессами (BPM).

Terrasoft XRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, которая помимо классических CRM-задач покрывает сферы управления сервисом, проектами и финансами.

Terrasoft CRM — CRM-система, которая охватывает основные сферы управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних процессов компании.

Terrasoft Sales — инструмент для управления продажами, с базовой CRM-функциональностью.

Terrasoft CRM Mobile — приложение для мобильного доступа к системе управления взаимоотношениями с клиентами и удаленной организации внутренних процессов компании.

Terrasoft Service Desk — решение для автоматизации внутренней либо внешней сервисной службы, ИТ-отдела или службы поддержки предприятия.

Terrasoft Service Desk Web User — веб-инструмент для управления инцидентами и базой знаний онлайн. Решение предназначено для организации взаимодействия пользователей с сервисной службой предприятия и предоставляет пользователям возможность самостоятельно регистрировать свои обращения, а также контролировать ход разрешения.

Terrasoft Call Centre — программный продукт для организации контактного центра компаний. Модуль Terrasoft Call Centre представляет собой рабочее место для приема и выполнения телефонных звонков, интегрированное с CRM-системой и АТС. В базовую поставку Terrasoft включены следующие пакеты интеграции: с платформой Cisco, с платформой Oktell, с телефонными станциями, поддерживающими TAPI-драйвер.

Terrasoft Loyalty — комплексное решение для автоматизации программ лояльности.

Terrasoft CRM Bank — комплексное решение для автоматизации работы банка. Использование системы позволяет автоматизировать работу департаментов управления работой с розничными и корпоративными клиентами, маркетинга, службы Collection.
 
Terrasoft Debt Collection — система для автоматизации решения задач по возврату просроченной задолженности.
 
Terrasoft XRM Distribution — продукт для автоматизации деятельности дистрибуторских компаний. Система включает механизмы для хранения и управления каталогом продуктов и информацией о поставщиках, управления сложным ценообразованием, прогнозирования и контроля объёмов продаж. Специальные модули управления закупками и складом решают ключевые задачи автоматизации дистрибуции.

Terrasoft XRM Professional Services — программный продукт, который предоставляет инструменты для эффективного управления компаниями, оказывающими профессиональные услуги.

Terrasoft Motors — отраслевое решение для автодилеров. Удобный инструмент для работы менеджеров по продажам автосалонов, специалистов отдела заказа и доставки автомобилей, маркетологов и руководителей.

Terrasoft Real Estate позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы фирм, специализирующихся на работе с объектами коммерческой недвижимости.

Terrasoft Press — программный продукт для оптимизации ключевых бизнес-процессов и повышения эффективности работы издательского дома.

Награды и достижения 
2003 Terrasoft одержала победу во всеукраинском конкурсе производителей программного обеспечения «SoftRegatta 2003» в номинации «CRM-системы»

2005 Terrasoft CRM — премия «Продукт Года 2005» на Всеукраинском конкурсе разработчиков программного обеспечения «Soft Regatta-2005»

2006 Terrasoft получает награду за вклад в развитие CRM рынка СНГ от портала CRMonline

2007 Управляющий партнёр Terrasoft Катерина Костерева удостоена премии «Человек года 2006» За наибольший вклад в развитие украинского рынка офисного и делового программного обеспечения

Terrasoft CRM — лучшая CRM-система по итогам конкурса «Золотой Софт 2006»

2008 Terrasoft CRM — лучшая CRM-система года, разработанная в России и странах СНГ по итогам конкурса «CRM TOP AWARD 2007» независимого портала CRMonline

2009 Terrasoft CRM — лучшая CRM-система года, разработанная в России и странах СНГ по итогам конкурса «CRM TOP AWARD 2008» независимого портала CRMonline;

Награда за вклад в развитие CRM рынка СНГ;

Специальный приз за вклад в развитие отраслевых решений

2010 Terrasoft CRM — лучшая CRM-система года, разработанная в России и странах СНГ по итогам конкурса «CRM TOP AWARD 2009» независимого портала CRMonline;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители программного обеспечения России
Производители программного обеспечения Украины
ИТ-компании России
ИТ-компании Украины
Terrasoft